Самуел Ислас има више значења:

 Самуел Ислас (Коавитлан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Самуел Ислас (Папантла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику